Chaussy (Loiret)
 Chaussy (Val-d'Oise)

Desambiguações de topônimos